Дми́трий Петро́вич Сазо́нов (28 октября 1868, ст. Каменская, Область Войска Донского —25 апреля 1933, Касабланка) — генерал-лейтенант Донской армии.

Биография 

Дмитрий Петрович родился . Из дворян Области Войска Донского, станицы Каменской.

В 1886 году окончил Михайловский Воронежский Кадетский корпус.

 вступил в службу юнкером в Николаевское кавалерийское училище.
Выпущен из училища в 1888 году Хорунжим.

 — корнет лейб-гвардии Атаманского полка.

Окончил Офицерскую артиллерийскую школу.

Офицер Донского казачьего войска.

С 1909 по 1915 год помощник командира Атаманского полка по хозяйственной части.

 Дмитрию Петровичу присвоено звание генерал-майор с назначением командиром Атаманского полка.

 зачислен в Свиту Его Величества (с оставлением в полку).

С  генерал для поручений при походном атамане всех казачьих войск (с оставлением в полку).

В августе 1917 года помощник походного атамана всех казачьих войск.

Во время Гражданской войны в Донской армии и ВСЮР.

С 25 октября по ноябрь 1918 года находился в составе посольства Всевеликого Войска Донского в страны Антанты (Атаман «Зимовой станицы» в г. Яссы).

Эвакуирован вместе с женой на корабле «Панама» из г. Новороссийска за границу в начале 1920 года.

Умер 25 апреля 1933 года в эмиграции в Касабланке. Похоронен на местном христианском кладбище Бен-Мсик.

Семья 
Жена: Варвара Семёновна (ур. Проташинская)

Награды 
 орден Святого Станислава 3-й степени (25.12.1901).
 орден Святой Анны 3-й степени (12.03.1906).
 орден Святого Станислава 2-й степени (07.01.1907).
 орден Святого Владимира 3-й степени с мечами (26.01.1915).
 орден Святого Георгия 4-й степени.
 Георгиевское оружие (ВП 31.01.1915) «за то, что 16 августа 1914 г. под Новорадомском, командуя спешенными сотнями полка, с отличным мужеством и распорядительностью, огнём остановил атаки густых цепей превосходных сил германцев на конную батарею и прикрыл лавой её отход, задержав превосходные силы неприятельской конницы и пехоты и нанеся им значительный урон».
 мечи и бант к ордену Святого Владимира 4-й степени (16.05.1915).
 орден Святого Станислава 1-й степени с мечами (27.04.1916).
 мечи к ордену Святой Анны 2-й степени (24.05.1916).
 мечи к ордену Святого Станислава 2-й степени (30.12.1916).
 орден Святой Анны 1-й степени (01.01.1917).

Примечания

Литература 
 Список генералам по старшинству на 10.07.1916 года, стр. 181.
 
 Волков С. В.: Словарь участников Белого движения в России (авторская рукопись).
 
 Алабин П. В.: Возрождение-Париж, 1939 г., № 2885. 26 апреля — с.1.
 От первого лица: Сборник /Составитель И. А. Анфертьев-М., 1990, с. 320.
 Мемуары-Революция и Гражданская война в описаниях белогвардейцев-М., 1991, с. 8.

Ссылки 
 
 
 
 ВЕЛИКАЯ? БЕЗКРОВНАЯ? РУССКАЯ? Русский вестник.
 Казаки станицы Каменской
 

Дмитрий Петрович
Донские казаки
Выпускники Воронежского кадетского корпуса
Военачальники Первой мировой войны
Генералы Донской армии
Генерал-лейтенанты России (Белое движение)
Русские эмигранты первой волны в Марокко
Атаманцы
Похороненные на христианском кладбище Бен-Мсик